Баданов — фамилия. Известные носители:
 Баданов, Вадим Георгиевич (род. 1962) — российский историк.
 Баданов, Василий Михайлович (1895—1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск.
 Баданов, Геннадий Петрович (1911—1977) — советский архитектор.
 Баданова, Екатерина Александровна (1991) — российская самбистка.